Westfalia Rhynern (celým názvem: Sportverein Westfalia Rhynern e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Hamm ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl v roce 1935 pod názvem TSV Rhynern. Svůj současný název nese od roku 1946. Od sezóny 2018/19 působí v Oberlize Westfalen, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Helmut-Voss-Arena s kapacitou 3 500 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl gymnastiky, lehké atletiky, stolního tenisu, volejbalu a badmintonu.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1935 – TSV Rhynern (Turn- und Sportverein Rhynern)
 1945 – zánik
 1946 – obnovena činnost pod názvem SV Westfalia Rhynern (Sportverein Westfalia Rhynern e. V.)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1950–1951: Kreisklasse Hamm
 1951–1952: 2. Kreisklasse Hamm
 1952–1953: 1. Kreisklasse Hamm
 1955–1956: 2. Kreisklasse Hamm
 1956–1959: 1. Kreisklasse Hamm
 1959–1969: 2. Kreisklasse Hamm
 1969–1970: 2. Kreisklasse Hamm – sk. 1
 1970–1972: 2. Kreisklasse Hamm – sk. 2
 1972–1974: 1. Kreisklasse Hamm
 1974–1975: 2. Kreisklasse Hamm – sk. 1
 1975–1978: 1. Kreisklasse Hamm
 1978–1982: Kreisliga A Hamm
 1982–1992: Bezirksliga Westfalen – sk. 9
 1992–1997: Landesliga Westfalen – sk. 5
 1997–2002: Verbandsliga Westfalen – sk. 1
 2002–2003: Landesliga Westfalen – sk. 5
 2003–2008: Verbandsliga Westfalen – sk. 1
 2008–2010: Westfalenliga – sk. 1
 2010–2012: NRW-Liga
 2012–2017: Fußball-Oberliga Westfalen
 2017–2018: Fußball-Regionalliga West
 2018– : Fußball-Oberliga Westfalen

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1935